Dwerg (mens), een persoon met dwerggroei (op volwassen leeftijd een lengte van maximaal 1,47 meter), ook bekend als lilliputter
Lijst van kleinste mannen
Lijst van kleinste vrouwen
Dwerg (mythisch wezen), een wezen in de Germaanse en Noordse mythologie, sprookjes en fantasy
Dwerg (Tolkien), een fictief volk in de fantasyboeken van J.R.R. Tolkien
Dwergen (Warhammer), een leger in het spel Warhammer Fantasy Battles
Dwergster, een ster die weinig licht uitstraalt
Dwergplaneet, planeetachtige objecten die niet als planeet gezien worden omdat ze hun baan niet vrijgemaakt hebben van andere objecten
Dwergsoort, een biologische term voor soorten die klein zijn in vergelijking met andere verwante soorten

Zie ook
Dwergen in de Noordse mythologie
Dwergvorming